Hohlfeld ist der Name folgender Personen:

 Alexander Rudolf Hohlfeld (1865–1956), deutscher Germanist
 Andreas Hohlfeld (1906–1945), deutscher nationalsozialistischer Pädagoge und Professor in Karlsruhe
 Arved Arnold Hohlfeld (1869–1932), Mediziner, Schwiegersohn von Max Heinrich Laehr
 Bruno Hohlfeld (1862–1917), akademischer Porträtmaler
 Carl Friedrich Hohlfeld, deutscher Jurist und Politiker, MdL
 Christoph Hohlfeld (1922–2010), deutscher Musiktheoretiker und Komponist
 Dora Hohlfeld (1860–1931), deutsche Schriftstellerin
 Gottfried Hohlfeld (* 1710 oder 1711; † 1771), deutscher Mechaniker und Erfinder
 Hans Herbert Hohlfeld (1903–1956), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Heinz Hohlfeld (1923–1989), deutscher Schachspieler und -funktionär
 Johann Friedrich Hohlfeld (1809–1861), deutscher Redakteur, Verleger und Politiker, MdNV, MdL
 Johannes Hohlfeld (1888–1950), deutscher Genealoge und Historiker
 Lena Hohlfeld (* 1980), deutsche Fußballspielerin
 Oliver Hohlfeld (* 1965), deutscher Autor, Dramaturg und Theaterfotograf
 Rainer Hohlfeld (* 1942) deutscher Genetiker und Wissenschaftssoziologe
 Ralf Hohlfeld (* 1966) deutscher Kommunikationswissenschaftler
 Reinhard Hohlfeld (* 1953), deutscher Neurologe und Hochschullehrer
 Tony Hohlfeld (* 1989), deutscher Koch und Kochbuch-Autor
 Vera Hohlfeld (* 1972), deutsche Radrennfahrerin 

Siehe auch:
 Holfeld
 Holfelder